Титулу је требало да бране Данијел Нестор и Ненад Зимоњић, али је Нестор играо у пару са Максом Мирнијем, а Зимоњић са Микаелом Љодром.

Титулу су освојили Макс Мирни и Данијел Нестор победивши у финалу Хуана Себастијана Кабала и Eдуарда Шванка са 7:6(3), 3:6, 6:4.

Списак носилаца 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (полуфинале)
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (победници)
  Махеш Бупати /  Леандер Паес (друго коло)
  Микаел Љодра /  Ненад Зимоњић (полуфинале)
  Рохан Бопана /  Аисам-ул-Хак Куреши (четвртфинале)
  Маријуш Фирстенбергg /  Марћин Матковски (прво коло)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (прво коло)
  Весли Муди /  Дик Норман (прво коло)

<ol start="9">
  Роберт Линшдет /  Орија Текау ''(четвртфинале)
  Ерик Буторац /  Жан-Жилијен Ројер ''(прво коло)
  Марсело Мело /  Бруно Соарес ''(друго коло)
  Марк Ноулс /  Михал Мертињак ''(прво коло)
  Марк Лопез /  Давид Мареро ''(друго коло)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек ''(треће коло)
  Џон Изнер /  Сем Квери ''(прво коло)
  Сергиј Стаховски /  Михаил Јужни ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Француске у тенису 2011 — женски парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Француске у тенису 2011.